Татья́на Анато́льевна Станова́я (род. , Москва) — российский политолог, журналист и публицист, бывший руководитель аналитического департамента Центра политических технологий (ЦПТ).

В 2000 году окончила Международный независимый эколого-политологический университет по специальности «Политология», в 2005 году факультет государственного и муниципального управления МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Государственное управление».

В 1998 году начала работать в металлургической компанией «Северсталь» в качестве аналитика, затем присоединилась к PR-агентству «Телс-Медиа», которое сотрудничало с «Северсталью», в 2003 году начала работать в Центре политических технологий (ЦПТ) — одном из крупнейших аналитических центров России, где на протяжении 15 лет руководила аналитическим департаментом.

В 2018 году переехала во Францию и создала собственную компанию — R.Politik. Reality of Russian Politics, которая занимается анализом политического процесса в России.

Является приглашенным экспертом программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги и входит в научный совет аналитического центра «Обсерво» (L’Osservatore) при Франко-российской торгово-промышленной палате.

Автор более 2 тысяч публикаций по вопросам российской внешней и внутренней политики, проблемам политических партий, выборов, борьбы групп влияния в Кремле, «газовых войн» на постсоветском пространстве. Автор статей и комментариев в изданиях «Ведомости», The Washington Post, The Guardian, Le Figaro, The Wall Street Journal, Foreign Policy. 

Колумнист газеты The Moscow Times и издания Republic.ru.

Примечания

Ссылки 
 R.Politik
 Биография на сайте Московского центра Карнеги
 Татьяна Становая на сайте Сноб
 Татьяна Становая на сайте Политком.ru

Выпускники МГУ
Выпускники МНЭПУ
Политологи России
Интернет-журналисты
Политтехнологи России